Рило — видовжена передня частина голови тварини. У багатьох тварин у процесі еволюції перетворилося в хобот.

Також просторічна, вульгарна, образлива назва людського обличчя.

Див. також 
 Морда

Примітки

Посилання 
 Рило на Вікісловнику 
 Що таке РИЛО 

Анатомія тварин